Chalturin ist:
 der Familienname von Stepan Nikolajewitsch Chalturin (1857–1882), russischer Revolutionär
 der ehemalige (1923–1992) Name der Stadt Orlow in der Oblast Kirow (Russland), siehe Orlow (Stadt)